

Toponyme
 Laruns, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Berrogain-Laruns, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Laruns (fromage), fromage de brebis de la région Basco-béarnaise

Homonymie de toponyme